Э́дер Ситадин Мартинс (; 15 ноября 1986, Лауру-Мюллер, Санта-Катарина, Бразилия) — итальянский футболист бразильского происхождения, нападающий клуба «Сан-Паулу». Бывший игрок сборной Италии.

Клубная карьера 
Эдер провёл всего один матч за свой первый профессиональный клуб, бразильскую «Крисиуму». В сезоне 2005/06 он присоединился к молодёжной команде итальянского «Эмполи». За первую команду Эдер дебютировал в следующем сезоне, 18 марта 2007 года в матче против «Лацио». Всего в своём дебютном сезоне он провёл пять встреч. В сезоне 2007/08 Эдер продолжил выступать за клубную «молодёжку», а зимой был арендован «Фрозиноне», где хорошо себя проявил. Летом 2008 года «Фрозиноне» выкупил у «Эмполи» Эдера и защитника Николу Асколи. Сезон 2008/09 форвард провёл просто отлично, забив пятнадцать голов. Затем он вернулся в «Эмполи», где за сезон наколотил двадцать семь мячей. Сезоны 2010/11 и 2011/12 Эдер провёл в клубах Серии А «Брешиа» и «Чезене» соответственно. В 2012 году стал футболистом «Сампдории».

13 июля 2018 года перешёл в китайский «Цзянсу Сунин».

27 марта 2021 года перешёл в состав команды «Сан-Паулу».

Карьера в сборной 
Эдер имеет итальянское гражданство, что даёт ему право выступать за национальную сборную Италии. 21 марта 2015 года он получил свой первый вызов в стан итальянцев.

Достижения 
 Чемпион Китая: 2020
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2021

Примечания

Ссылки 

Футболисты Италии
Футболисты Бразилии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Фрозиноне»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Сан-Паулу»